David Butler kan syfta på:

 David Butler (manusförfattare)
 David Butler (politiker)
 David Butler (regissör)

Namnförgreningssidor